

Spettacolo 
Nome e cognome molto diffusi nel mondo del cinema:
Jean Martin (attore), attore francese 
 Jean Martin, pseudonimo del regista spagnolo Eugenio Martín
 Jean Martin, pseudonimo usato dagli attori italiani Gino Marturano 
 Jean Martin, attrice statunitense

Altro 
Jean Martin (umanista), umanista francese del XVI secolo

Note